Vlad III di Valacchia, principe di Valacchia
Vlad Țepeș, comune del distretto di Călărași